Лига 2 2009/2010 () — 47-й сезон Второй лиги Алжира по футболу с момента её создания. Сезон начался 14 августа 2009 года и закончился 15 мая 2010 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2009/10 на сайте rsssf.com 

2009/2010
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 2009 году
Спорт в Алжире в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010